Lode Runner désigne une série de jeux vidéo, dont le premier opus est Lode Runner, sorti en 1983.

Les suites :
 Lode Runner: The Legend Returns ;
 Lode Runner 2 ;
 Lode Runner 3-D ;
 Lode Runner (2013).